Haarlemmertrekvaart (Amsterdam), een in 1631 aangelegde waterweg tussen Amsterdam en Haarlem
Trekvaart Haarlem-Leiden, een in 1657 aangelegde waterweg tussen Haarlem en Leiden
Haarlemmertrekvaart (Oegstgeest), een straat in Oegstgeest